Bühel heißen folgende geographische Objekte:
 Hügel, oberdeutsch, siehe zur Namenkunde Hügel

Orte:
 Bühel bei Schwarzach, Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bühel bei Weißach, Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bühel (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bühel (Gemeinde Altenmarkt), Ortsteil von Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Bühel (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Bühel (Gemeinde Ramsau), Ortsteil von Ramsau im Zillertal, Tirol
Berge und Erhebungen:
 Windische Bühel, Slovenske Gorice, Hügelzug in Slowenien
 Hübscher Bühel, anderer Name für den Sünserkopf, 2032 m, Berg im Bregenzerwaldgebirge, Vorarlberg
 Rauher Bühel, 2027 m, Berg bei Lana, Südtirol
 Tartscher Bühel oder Bichl, 1077 m, Hügel im Vinschgau, Südtirol

Bühel ist der Name folgender Personen:
 Hans von Bühel (15. Jh.), elsässischer Dichter

Siehe auch:
 Bühl
 Büel
 Büchel
 Maria Bühel